Sangay Choden Wangchuck née le  est une des quatre épouses de l'ancien roi du Bhoutan Jigme Singye Wangchuck, qui a régné de 1972 à 2006.

Biographie 
Elle a été éduquée à St. Joseph's Convent, Kalimpong, et St. Helen's School, Kurseong, Inde.

En 1979, elle et ses trois sœurs épousent Jigme Singye Wangchuck, le roi du Bhoutan, lors d'une cérémonie privée, car il n'aime pas la publicité. Une cérémonie publique a lieu le .

Elle a eu deux enfants avec le roi, le prince Dasho Khamsum Singye Wangchuck, né le  et la princesse Ashi Euphelma Choden Wangchuck, née le .

Elle est ambassadrice de bonne volonté du Fonds des Nations unies pour la population depuis 1999.

Elle est impliquée dans la promotion des arts du Bhoutan et défend l'héritage culturel du pays. Elle est la protectrice de l'Académie royale du textile du Bhoutan qu'elle a aidé à créer en 2001.

Honours 
 Prix du Fonds des Nations unies pour la population (catégorie individuelle, 10 décembre 2020).

Ascendance

Notes et références 

Naissance en mai 1963
Naissance au Bhoutan
Reine du Bhoutan